Dette er en liste over de første afsnit af det britiske tv-program QI. Programmet fik premiere den 11. september 2003.

Der er optaget 10 sæsoner af QI og sæson 10 er i gang i Storbritannien. Der er blevet vist 130 episoder af serien foruden en prøveepisode, to ekstraepisoder og syv kompileringsafsnit.

QI er en tv-quiz, der er baseret på komedie, hvorfor deltagerne oftest er komikere. Hver episode har fire paneldeltagere, hvoraf de tre skifter fra episode til episode, mens komikeren Alan Davies altid er med. Værterne er Stephen Fry (2003–2016) og Sandi Toksvig (fra 2016). I QI fratrækkes point, hvis der gives et åbenlyst svar til et spørgsmål, eller hvis nogen siger en vandet vittighed. Derfor er det normalt, at resultatet er negativt.

Hver sæson har et bogstav i stedet for et tal, og hver episode har et tema, der begynder med sæsonens bogstav.

I hver episode har hver paneldeltager en knap. Knappernes lyd varierer fra episode til episode og har tit relation til temaet. Alan Davies' knaplyd afsløres som regel til sidst, og er ofte fordrejet i forhold til episodens tema og de andres knaplyde.

Sæsoner

Prøveepisode

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

Sæson E

Sæson F

Sæson G

Sæson H

Comic Relief-episode

Sæson I

Sport Relief-episode

Sæson J

Fodnoter

Kilder

Eksterne henvisninger 
 QI Episode Guide 
 QI's officielle hjemmeside 

QI